Веллеро-ле-Версель, Веллеро́-ле-Версе́ль (фр. Vellerot-lès-Vercel) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. 
 Веллеро-ле-Бельвуар, Веллеро́-ле-Бельвуа́р (фр. Vellerot-lès-Belvoir) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду.

Див. також
 Веллерон